HMS Warspite ha sido el nombre utilizado por un total de nueve buques de la Royal Navy:

  fue un galeón de 29 cañones, también conocido como Warspight.  Fue botado en 1596]] y vendido en 1649.
  fue un navío de línea botado en  1666.  Fue renombrado Edinburgh en 1721, fue reconstruido en tres ocasiones, y lo desguazaron en 1771.
  fue un navío de 74 cañones botado en 1758.  Prestó servicio en puerto desde 1778, fue renombrado HMS Arundel en 1800 y desguazado en 1801.
  fue un navío de 76 cañones botado en 1807, que ardió accidentalmente en 1876.
HMS Warspite fue un navío de línea de 120 cañones botado en 1833 con el nombre de .  Fue renombrado Warspite en 1876 Tras ser transferido a la sociedad marítima como buque escuela. Ardió en  1918.
  fue un crucero acorazado de primera clase perteneciente a la clase clase Imperieuse botado en 1884 y desguazado en 1905.
HMS Warspite fue un crucero protegido de clase Astrea botado en 1893 con el nombre .  Fue vendido en 1921, y de nuevo en 1922 a la sociedad marítima, que lo renombró como Warspite.  Fue vendido para desguace en 1940.
  fue un acorazado de la clase Queen Elizabeth botado en 1913.  Encalló en 1947 y fue desguazado en 1950.
  fue un submarino  nuclear de la clase  Valiant botado en 1965 dado de baja en 1991.  Permanece en espera de destino.

Nombres de buques británicos